António Rodrigues Martins – calciatore portoghese
 Renê Rodrigues Martins – calciatore brasiliano
 Valdemar Rodrigues Martins – calciatore brasiliano